Вагнер, Виктор:
 Вагнер, Виктор Анатольевич (1950—2013) — советский и российский учёный.
 Вагнер, Виктор Владимирович (1908—1981) — советский математик.